{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68101) - || 2000 YK121 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68102) - || 2000 YZ121 || 23 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68103) - || 2000 YM122 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68104) - || 2000 YU125 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68105) - || 2000 YV126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68106) - || 2000 YK128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68107) - || 2000 YG132 || 30 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (68108) - || 2000 YN132 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68109) Naomipasachoff || 2000 YH135 || 17 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68110) - || 2000 YL135 || 17 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68111) - || 2000 YT139 || 27 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68112) - || 2000 YC143 || 19 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68113) - || 2000 YE143 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68114) Deakferenc || 2001 AC || 1 januari 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (68115) - || 2001 AA2 || 3 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (68116) - || 2001 AZ3 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68117) - || 2001 AF5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68118) - || 2001 AO5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68119) - || 2001 AX5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68120) - || 2001 AT10 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68121) - || 2001 AS11 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68122) - || 2001 AY11 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68123) - || 2001 AU12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68124) - || 2001 AF15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68125) - || 2001 AO15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68126) - || 2001 AY15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68127) - || 2001 AZ15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68128) - || 2001 AC17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68129) - || 2001 AH17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68130) - || 2001 AO17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68131) - || 2001 AR17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68132) - || 2001 AG18 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68133) - || 2001 AQ18 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68134) - || 2001 AT18 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68135) - || 2001 AJ20 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68136) - || 2001 AZ20 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68137) - || 2001 AF24 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68138) - || 2001 AU24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68139) - || 2001 AV24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68140) - || 2001 AA27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68141) - || 2001 AX29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68142) - || 2001 AX31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68143) - || 2001 AK36 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68144) Mizser || 2001 AW38 || 1 januari 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (68145) - || 2001 AF44 || 7 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68146) - || 2001 AJ44 || 7 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68147) - || 2001 AW44 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68148) - || 2001 AG45 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68149) - || 2001 AM45 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68150) - || 2001 AC49 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68151) - || 2001 AO49 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68152) - || 2001 BO || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68153) - || 2001 BV || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68154) - || 2001 BD1 || 16 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68155) - || 2001 BM9 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68156) - || 2001 BE11 || 16 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68157) - || 2001 BN13 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68158) - || 2001 BV14 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68159) - || 2001 BJ15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68160) - || 2001 BC18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68161) - || 2001 BQ21 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68162) - || 2001 BY21 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68163) - || 2001 BJ22 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68164) - || 2001 BD26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68165) - || 2001 BH28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68166) - || 2001 BM28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68167) - || 2001 BV28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68168) - || 2001 BN30 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68169) - || 2001 BD32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68170) - || 2001 BS32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68171) - || 2001 BL33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68172) - || 2001 BE34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68173) - || 2001 BG37 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68174) - || 2001 BY39 || 24 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68175) - || 2001 BL45 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68176) - || 2001 BK46 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68177) - || 2001 BY46 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68178) - || 2001 BJ47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68179) - || 2001 BO47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68180) - || 2001 BB48 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68181) - || 2001 BK49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68182) - || 2001 BS49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68183) - || 2001 BL50 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68184) - || 2001 BO50 || 25 januari 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (68185) - || 2001 BX50 || 28 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68186) - || 2001 BZ51 || 17 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68187) - || 2001 BY53 || 18 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68188) - || 2001 BZ57 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68189) - || 2001 BC58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68190) - || 2001 BD58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68191) - || 2001 BG60 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68192) - || 2001 BV61 || 31 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (68193) - || 2001 BA62 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68194) - || 2001 BF64 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68195) - || 2001 BT64 || 31 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68196) - || 2001 BP65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68197) - || 2001 BU65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68198) - || 2001 BP71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68199) - || 2001 BL74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68200) - || 2001 BQ76 || 26 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten